Венеди може да се односи на:

 Венеди (или Венди, Винди), назив за Западне Словене који су живели у близини германских насеља
 Венеди (или Венети, Венди), назив за словенска племена са подручја Балтика
 Венеди (или Венети, Венди), назив за народ који је живео на простору данашње Венеције

Види још 
 Венети
 Венди
 Винди